O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2008-09 foi a quinta edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se campeão ao vencer o Waitakere United por 2 à 1, se tornando o primeiro tetracampeão neozelandês de futebol.

Participantes

Regulamento 2008-09 

 O formato da liga mudará do sistema de três turnos (21 rodadas) para um sistema de dois turnos, com jogos em casa e fora (14 rodadas);
 O sistema de playoff será alterado para semifinais em casa e fora disputadas pelas quatro melhores equipes, seguidas por uma final única. O campeão da temporada regular não terá mais vaga garantida na Grande Final.

Classificação

Finais

Semifinais

Jogo 1

Jogo 2 
No placar agregado, o Waitakere United ganhou do Team Wellington por 6 à 0, enquanto que o Auckland City ganhou do Manawatu United por 4 à 3.

Grande Final

Ligações externas 
 Página oficial da NZFC
 NZ Soccer Scoreboard - NZFC 2008-09 page

Campeonato Neozelandês de Futebol